Portezuelo se poate referi la:

 Portezuelo (Cáceres), un municipiu din provincia Almería din comunitatea autonomă Extremadura, Spania.
 Portezuelo (Chile), oraș în Chile.